Wilhelm VI. von Hessen-Kassel (* 23. Mai 1629 in Kassel; † 16. Juli 1663 in Haina) aus dem Haus Hessen war von 1637 bis 1663 Landgraf von Hessen-Kassel. Unter dem Gesellschaftsnamen Der Auserkorne wurde er als Mitglied in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen.

Jugend 
Wilhelm VI. war ein Sohn des Landgrafen Wilhelm V. und dessen Gemahlin Amalie Elisabeth, einer geborenen Gräfin von Hanau-Münzenberg. Er war der einzige von sechs Söhnen, der das Erwachsenenalter erreichte. Nach dem Tod seines Vaters 1637 übte die Mutter tatkräftig und erfolgreich die Vormundschaft für ihn und die Regentschaft aus, bis er am 25. September 1650 selbst die Regierungsgeschäfte übernahm. Von Anfang November 1646 bis September 1647 hatte er, begleitet von seinem Hofmeister Jakob von Hoff, noch eine Kavalierstour durch die Niederlande und Frankreich unternommen.

Zu den Münzen Wilhelms VI. zählen auch die Gepräge, die in der Zeit der Regentschaft seiner Mutter Amalie Elisabeth geprägt wurden. Sie ließ die die Gepräge Wilhelms V., die sogenannten Weidenbaumtaler noch zwei Jahre über den Tod ihres Mannes hinaus weiter prägen.

Unter der Regentschaft von Amalie Elisabeth kam es 1645 im Dreißigjährigen Krieg zum „Hessenkrieg“, einer Auseinandersetzung mit der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt um Oberhessen und Marburg. Drei Jahre später, 1648, endete der Krieg mit einem Sieg Hessen-Kassels.

Eigene Regierung 
Das Hofleben in Kassel war unter Wilhelm VI. unspektakulär. Nach den Kriegszeiten kümmerte sich Wilhelm VI. vor allem um den Ausbau der Universitäten Marburg und Rinteln innerhalb seines Erblandes und um die Gründung neuer höherer Lehranstalten. Mit den Landgrafen von Hessen-Darmstadt kam es zu einem Ausgleich, wobei Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt das Territorium um Gießen und das Hessische Hinterland um Biedenkopf erhielt.

Kurz vor seinem Tod, im Jahre 1658, trat Wilhelm VI. der rheinischen Allianz bei.

Tod 
Wilhelm VI. starb am 16. Juli 1663 im ehemaligen Kloster Haina, das zu einem Hospital umgewandelt worden war. Eine mehrere Jahre zuvor erhaltene Jagdverwundung, unter deren Spätfolgen er litt, hatte ihn bewogen, im Juli 1663 ins Hospital nach Haina zu gehen, wo er im Alter von nur 34 Jahren an einem Schlaganfall verstarb.

Sein ältester Sohn und Erbe, Landgraf Wilhelm VII. (1651–1670), war zu diesem Zeitpunkt noch nicht volljährig. Die Vormundschaft übte dessen Mutter, Hedwig Sophie von Brandenburg, aus.

Nachkommen 
Wilhelm heiratete 1649 die Prinzessin Hedwig Sophie von Brandenburg (1623–1683), Tochter des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg und der Elisabeth Charlotte von der Pfalz. Aus dieser Ehe gingen hervor:
 Charlotte Amalie (* 27. April 1650; † 27. März 1714), am 25. Juni 1667 verheiratet mit König Christian V. von Dänemark 
 Wilhelm VII. (* 21. Juni 1651; † 21. November 1670)
 Luise (* 11. September 1652; † 23. Oktober 1652)
 Karl (* 3. August 1654; † 23. März 1730), folgte seinem Bruder Wilhelm als Landgraf von Hessen-Kassel
 Philipp (* 14. Dezember 1655; † 18. Juni 1721), Landgraf von Hessen-Philippsthal, verheiratet mit Katharina Amalia von Solms-Laubach
 Georg (* 1658, † 1675)
 Elisabeth Henriette (* 18. November 1661; † 7. Juli 1683), verheiratet mit dem späteren König Friedrich I. in Preußen

Vorfahren

Literatur 
 Hans Philippi: Die Landgrafschaft Hessen-Kassel 1648–1806 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 46 = Kleine Schriften 8, Marburg 2007. ISBN 978-3-7708-1303-2.
 
 Pauline Puppel: Die Regentin. Vormundschaftliche Herrschaft in Hessen 1500–1700. Frankfurt/Main 2004.

Weblinks

Einzelnachweise 

Landgraf (Hessen-Kassel)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Kassel)
Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
Person im Dreißigjährigen Krieg (Hessen-Kassel)
Geboren 1629
Gestorben 1663
Mann